Bölja kan avse

 en vågrörelse i vatten

Släkter
Från svensk medeltid är flera ätter med namnet Bölja kända:
 Bölja från Uppland medeltida frälseätt
 Bölja från Västbo medeltida frälseätt
 Böllja adlig ätt nummer 127

Se även 
 Jimmy Bölja svensk musikartist
 Kapten Bölja – smeknamnet på göteborgspolitikern Hans Hansson (1906-1993), se Hans Hansson (politiker)
 Kapten Bölja – en karaktär i den tecknade serien Knoll och Tott
 Kapten Bölja (musikgrupp) en folkmusikgrupp från Hälsingland